Esperança (deutsch ‚Hoffnung‘) ist der Name folgender Orte und Gemeinden:

 Esperança (Paraíba), im Bundesstaat Paraíba, Brasilien
 Esperança (Arronches), Gemeinde im Concelho de Arronches, Portugal
 Esperança (Póvoa de Lanhoso), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Póvoa de Lanhoso, Portugal
 Esperança (Príncipe), Ort auf der Insel Príncipe im Inselstaat Sao Tomé und Principe

Siehe auch:
 Boa Esperança
 Esperanza